Inland Empire (film), een Amerikaanse speelfilm uit 2006
Inland Empire (Californië), een grootstedelijke agglomeratie in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië